

Geografia
Lerici – comune in provincia della Spezia
Lerici – frazione di Levanto nella suddetta provincia

Persone
Carlo Emilio Lerici (1962) – regista e attore italiano
Gianluca Lerici (1963-2006) – fumettista e artista italiano
Roberto Lerici (1931-1992) – editore e autore televisivo italiano
Roberto Lerici (1924-2004) – allenatore e calciatore italiano
Walter Lerici (1914-2007) – pittore italiano

Altro
Battaglia di Lerici – episodio della campagna d'Italia del 1814
Castello di Lerici – fortificazione nell'omonimo comune, provincia della Spezia
Fondazione Lerici – organizzazione italiana per la ricerca scientifica
Classe Lerici – classe di cacciamine
Lerici (5550) – cacciamine della Marina Militare
Lerici – casa editrice